Witte de Withstraat (Amsterdam)
 Witte de Withstraat (Rotterdam)
 Witte de Withstraat (Den Haag)
 Witte de Withstraat (Utrecht)
 Witte de Withstraat (Groningen)
 Witte de Withstraat (Nijmegen)